Список вратарей, одержавших более 300 побед в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Общая информация 

На данный момент это достижение покорилось 39 игрокам. Первым был Турк Брода, который одержал 300-ю победу 20 декабря 1950 года. Последним, кто достиг этого рубежа стал Крэйг Андерсон в сезоне 2021/22. Наименьшее количество матчей для достижения этого показателя понадобилось Жаку Планту, свою 300-ю победу он одержал в 528-м матче.

Мартин Бродёр является лидером по выигранным матчам, на его счету 691 победа. В 2009 году он побил рекорд Патрика Руа в 551 победу. Бродёр в 8 сезонах одерживал более 40 побед, ни один другой вратарь не добивался такого результата более чем в трёх сезонах. У Патрика Руа остаётся рекорд по победам в матчах плей-офф (151), Бродёр идёт на втором месте (113), кроме них никто не одержал более 100 побед.

Только четыре вратаря в этом списке (Турк Брода, Майк Рихтер, Хенрик Лундквист, Кэри Прайс) провели все свои игры в одной команде. Бродёр сыграл 1259 матчей в «Нью-Джерси Девилз» и только 7 за «Сент-Луис Блюз».

Пятеро вратарей из этого списка выступают в НХЛ в сезоне 2022/23 или считались активными хоккеистами: Марк-Андре Флёри, Кэри Прайс, Джонатан Куик, Сергей Бобровский, Крэйг Андерсон.

Из 39 вратарей в списке 22 канадца, шесть американцев, четыре финна, три россиянина, два чеха, один немец и один швед. Среди 39 вратарей только четверо держали ловушку правой рукой (Тони Эспозито, Грант Фюр, Том Баррассо, Томаш Вокоун).

15 вратарей из этого списка были избраны в Зал славы хоккея, последним был выбран Роберто Луонго в 2022 году.

Список 

Легенда
 Место — место, занимаемое в списке вратарей, одержавших более 300 побед
 Команда — команда в которой вратарь одержал 300-ю победу
 Дата — дата, когда была одержана 300-я победа
 И — всего игр в регулярных сезонах НХЛ
 П — всего побед в регулярных сезонах НХЛ
 П% — процент побед
 Зал славы — год членства в Зале хоккейной славы
 Прим. — примечание
  Активные игроки НХЛ

См. также 
 Список вратарей, забрасывавших шайбу в НХЛ
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сделавших 1000 и более голевых передач
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб

Примечания

Списки хоккеистов
Списки НХЛ